Příjmení Gaitán je španělského původu, nosí jej více osobností:

 Jorge Eliécer Gaitán (1903–1948), kolumbijský politik
 Nicolás Gaitán (* 1988), argentinský fotbalista
 Walter Gaitán (* 1977), argentinský fotbalista

Španělská příjmení